Кубок чемпионов по хоккею с мячом 2013 — турнир по хоккею с мячом, который проходил 12—15 сентября 2013 года, в шведском городе Эдсбюне.

Участники турнира 
Турнире приняли участие 12 команд: 9 из Швеции и 3 из России. Команды были разбиты на две группы.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Матчи по итогам группового раунда

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Турнираная таблица на портале Спорт-Экспресс

Кубок чемпионов по хоккею с мячом
2013 год в хоккее с мячом